Тулькарм:

 Тулькарм — город в Палестинской автономии.
 Тулькарм — одна из провинций Палестинской автономии.